Márcio Torres (Belo Horizonte, 1981. január 24. –) brazil teniszező. 2015-ig egyéniben egyetlen mérkőzést sem játszott, párosban pedig mindkét mérkőzését elveszítette. Egyéniben a 712., párosban a 132. a legjobb világranglista-helyezése.

Jegyzetek

További információk 

1981-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil teniszezők
Élő személyek